Foreign Affairs, revista estatunidenca sobre relacions internacionals i política exterior
 Foreign Affairs (àlbum), diversos àlbums musicals amb aquest títol